Răducan este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Marcel Răducan (* 1967), un deputat moldovean
 Narcis Răducan (* 1974, Focșani), un fost jucător de fotbal român
 Andreea Mădălina Răducan (* 1983, Bârlad, județul Vaslui), o gimnastă română

Vezi și 
 Radu (nume)
 Radu (nume de familie)
 Răduță (nume de familie)
 Rădescu (nume de familie)
 Rădulescu (nume de familie)
 Răducanu (nume de familie)

 Listă de nume românești - litera R

Nume de familie românești